Sobibór, un village de l'est de la Pologne.
 Camp d'extermination de Sobibor, camp d'extermination nazi, situé près du village ci-dessus.

Arts et médias 
 Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures, un documentaire de Claude Lanzmann de 2001.
 Sobibor, un roman de Jean Molla.
 Les Rescapés de Sobibor, un téléfilm de 1987 avec Rutger Hauer.
 Sobibor, un film russe de 2018 de Constantin Khabenski.